Ais (dźwięk)
 Akademio Internacia de la Sciencoj – Międzynarodowa Akademia Nauk San Marino
 Australian Institute of Sport – australijska organizacja sportowa
 Automatic Identification System – system automatycznej wymiany danych między statkami